Octopus (no Brasil: Octopus: Uma Viagem Ao Inferno) é um filme japonês de 1998, dos gêneros ficção científica e terror.

Filmes do Japão de 1998
Filmes de ficção científica
Filmes de terror do Japão
Filmes de terror da década de 1990
Filmes em língua japonesa